Tine Šrot, slovenski telovadec, * 10. avgust 1938, Celje.

Šrot je za Jugoslavijo nastopil na Poletnih olimpijskih igrah 1964 v Tokiu ter na Poletnih olimpijskih igrah 1968 v Ciudadu de Mexico.

Rezultati po orodju OI 1964:

Rezultati po orodju OI 1968:

Zunanje povezave 
 

Rojeni leta 1938
Živeči ljudje
Slovenski telovadci
Olimpijski tekmovalci za Jugoslavijo
Telovadci Poletnih olimpijskih iger 1964
Telovadci Poletnih olimpijskih iger 1968
Sprejeti v Hram slovenskih športnih junakov
Celjski športniki